Мескитик де Кармона има више значења:

 Општина Мескитик де Кармона (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Мескитик де Кармона (Мескитик де Кармона, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Мескитик де Кармона, Хаиме Пачеко Рамирез (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику